«Дзвін» (укр. «», «Звон») — многозначное слово.

 «» — литературно-художественный и общественно-политический журнал, издававшийся в Киеве в 1913—1914 годах.
 «Дзвін» — литературно-художественный и общественно-политический журнал, издающийся во Львове с 1940 года (под данным названием с 1990 года).

Примечания